Такталачук — название нескольких населённых пунктов:
 Такталачук — деревня в Краснокамском районе Республики Башкортостан.
 Такталачук — село в Актанышском районе Республики Татарстан.